4 miejscowości w Polsce 
 Strzyżew – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Strzyżew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos 
 Strzyżew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice 
 Strzyżew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Dobrzyca